Pankratow ist ein russischer Familienname, den u. a. folgende Personen tragen:
Denis Wladimirowitsch Pankratow, Schwimmer
Nikolai Wladimirowitsch Pankratow, Skisportler